Holtgreven ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Ferdinand Holtgreven (1778–1848), deutscher römisch-katholischer Geistlicher und Weihbischof im Bistum Paderborn
 Walter Lochte-Holtgreven (1903–1987), deutscher Experimentalphysiker und Hochschullehrer